

Architettura
 Arco – elemento architettonico 
 Arco trionfale – monumento a forma di arco

Armi e sport
 Arco – arma usata prevalentemente nell'antichità
 Tiro con l'arco – sport

Geografia
 Italia
 Arco – comune della provincia di Trento
 Francia
 Arco – nome italiano del fiume Arc, corso d'acqua della Savoia, affluente dell'Isère
 Stati Uniti d'America
 Arco – città della Contea di Butte, Idaho
 Arco – città della Contea di Lincoln, Minnesota

Musica
 Arco (o archetto) – accessorio per gli strumenti ad arco
 Strumenti ad arco (o archi) – gruppo di strumenti musicali

Scienze

Matematica
 Arco – in geometria, sezione di curva piana o sghemba 
 Arco – in topologia, curva continua definita sull'intervallo unitario
 Arco – nella teoria dei grafi, collegamento fra 2 nodi

Medicina
 Arco facciale (o arco di trasferimento) – strumento utilizzato in odontoiatria
 Arco aortico – secondo tratto dell'aorta
 Archi faringei – strutture di sviluppo dell'embrione umano

Altre scienze
 Arco – porzione di traiettoria di un astro
 Arco – arco di meridiano o parallelo 
 Arco – scarica luminosa e persistente tra due elettrodi
 Arco – arco morenico
 Arco – arco luminoso o, semplicemente, di luce 
 Arco – curvatura laterale del piano assiale

Aziende e prodotti
 ARCO (Atlantic Richfield Company) – compagnia petrolifera americana 
 Arco – costruttore giapponese di apparecchiature foto-cinematografiche
 Arco – lampada progettata dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1962 per l'azienda Flos

Persone
 Georg Graf von Arco (1869-1940) – fisico ed imprenditore tedesco
 Anton Graf von Arco auf Valley (1897-1945) – attivista tedesco
 Joseph Adam von Arco (1733-1802) – arcivescovo cattolico austriaco

Altro
 Arco – simbolo araldico

Pagine correlate
 Archi
 Archetto (disambigua)
 D'Arco (disambigua)

Altri progetti